Le Dernier Loup d'Oz est série de bande dessinée de Lidwine colorisée par Isabelle Rabarot dont le seul volume a été publié en 1994 par Delcourt.

Albums 
 Le Dernier Loup d'Oz, Delcourt, coll. « Terres de Légendes » :
 Prologue : La Rumeur des eaux, 1994. Prix des libraires de bande dessinée 1995.

Bande dessinée franco-belge
Série Delcourt
Delcourt - Terres de Légendes
Prix des libraires de bande dessinée